Traunleiten heißen folgende geographische Objekte:

 Traunleiten (Traun), die Geländestufe entlang der Traun in Oberösterreich
 Traunleiten (Gemeinde Gmunden), Stadtteil und Katastralgemeinde von Gmunden, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Traunleiten (Gemeinde Steinhaus), Ortschaft von Steinhaus, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Kraftwerk Traunleiten, Ausleitungskraftwerk der Traun, teilweise in Steinhaus gelegen, um 2019 stark umgebaut

Siehe auch: 
 Taunleiten (Sankt Florian, Oberösterreich)